Linnainen kan syfta på:

Linnainen – en stadsdel i Vanda stad, se Linnais
 Linnainen  – en egendom i Mäntsälä kommun i Södra Finlands län, se Lindnäs, Mäntsälä kommun